Охрид (община) — адміністративна община в Македонії.
 Охрид — місто в Македонії.
 Аеропорт «Охрид» імені Апостола Павла — другий за розміром та перевезенням пасажирів міжнародний аеропорт республіки Македонія
 Охрид (Болгарія) — село в Болгарії.
 Охрид (футбольний клуб) — футбольний клуб із однойменного міста в Македонії.
 Охридське озеро — найглибше озеро на Балканах.